Cheese может значить:

 Cheese — программа для работы с веб-камерой.
 Cheese — альбом бельгийского исполнителя Stromae.
 Cheese! — японский журнал.
 Cheese People — российская группа.
 The Cheese — новозеландская радиостанция.
 Ричард Чиз (; род. 1965) — американский певец.